Пенко Дінев (Софія, Болгарія) — генеральний директор ІБМ Україна.

Освіта 
 1978 — закінчив Технічний Університет «Софія»;

Кар'єра 
 З 1984 — займав різні керуючі посади у болгарських представництвах міжнародних ІТ-компаній.
 у 1992 заснував власну консалтингову компанію, яка згодом увійшла до складу корпорації IBM.
 1994 — розпочав роботу в IBM на посаді генерального директора IBM Болгарія.
 1997—2002 — генеральний директор IBM в Росії та СНД.
 2002—2009 — обіймав керівні посади в корпорації IBM у різних країнах світу.
 До переходу в IBM Україна працював у штаб-квартирі IBM Центральна Європа / Близький Схід / Африка.
 Займав посаду директора з розвитку бізнесу корпорації IBM в Україні.
 з 27 лютого 2010 — директор ІБМ Україна. Замінив на цій посаді Ігоря Пастушенка

Громадська діяльність 
Обіймав посаду Президента Американської торгової палати у Болгарії.

Входить до складу Ради Директорів Фундації «Америка для Болгарії» та до складу Ради Директорів Американської торгової палати в Україні.

Родина 

Одружений, має двоїх дітей.

Посилання 
 IBM Пенко Дінев — Україна
 investgazeta.net Інтерв'ю з Пенко Діневим 

Керівники підприємств
IBM